Matt Noezoss é um baterista norte-americano. Seu principal trabalho foi a curta permanência na banda de rock alternativo de Las Vegas The Killers.

Bateristas dos Estados Unidos
Membros de The Killers